Landogo bezeichnet

 eine Ethnie in Sierra Leone, siehe Loko (Volk)
 eine Sprache in Sierra Leone, siehe Loko (Sprache)